Deux endroits en France :
 Meung-sur-Loire, dans le Loiret
 Ancien nom de Meung-sur-Charente, aujourd'hui Le Mung, en Charente-Maritime

Nom de personne :
 Jean de Meung, poète français du